Carla Cerati (1927-), photographe et écrivain italienne.
Gustavo Cerati (1959-2014), chanteur et musicien argentin
Filippo Magawly Cerati (1787-1835), homme politique irlandais